Le Liberty's est un cabaret de Gaston Baheux.
 Le Liberty's est un restaurant dans la série télévisée Soda.